Een verkeersweg:
N32 (België)
N32 (Frankrijk)
N32 (Ierland)
N32 (Luxemburg)
N32 (Nederland), zie Rijksweg 32